Topdivisie 1998 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het zevende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het zevende seizoen van de Topdivisie werd gespeeld van 21 april t/m 17 oktober 1998.

Net als vorig seizoen nemen 14 ploegen deel aan de competitie. Elimay FK Semey was voor de derde maal de sterkste. De kampioen van vorig seizoen, Ertis FK Pavlodar, kwam ditmaal niet verder dan de derde plaats, maar omdat noch de nieuwe kampioen noch nummer twee Batır FK Ekibastuz zin had in een Aziatisch avontuur, werd Ertis FK Pavlodar in 1999/2000 namens Kazachstan afgevaardigd naar het AFC Club Championship.

De bekercompetitie was verplaatst naar het winterseizoen; omdat Ertis FK Pavlodar in 1997/98 ook de nationale beker pakte - de zogeheten dubbel dus, hoewel niet binnen een en hetzelfde kalenderjaar - mocht Qaysar-Hurricane FK Qızılorda in 1998/99 z'n Aziatisch debuut maken; een jaar later wist Qaysar-Hurricane de beker wel te winnen en mocht de club Kazachstan in 1999/2000 nogmaals vertegenwoordigen in de Aziatische beker voor bekerwinnaars.

De in de loop van vorig seizoen teruggetrokken clubs Aqtöbe FK en Ulıtaw FK Jezqazğan waren vervangen door de promovendi Jangir FK Oral (dat z'n naam meteen veranderde in Narın FK Oral) en de debutant Naşa Kompanïya FK Astana, een club uit de nieuwe hoofdstad van het land, die pas één jaar bestond. Daarenboven besloot het stadsbestuur van de oude hoofdstad om Qayrat FK Almatı buiten de competitie te houden en te vervangen door CSKA Almatı FK. Laatstgenoemde club, die zodoende dus voor het eerst sinds 1992 actief op het hoogste niveau, koos prompt de naam CSKA-Qayrat FK Almatı, terwijl de landskampioen van 1992 genoodzaakt was om als SOPFK Qayrat Almatı verder te spelen in de Pervoj-Liga (overigens slechts voor één jaar). De legerclub CSKA-Qayrat FK Almatı wist uiteindelijk de 7de plaats te bereiken, Narın FK Oral speelde slechts 3x gelijk en degradeerde meteen weer, terwijl Naşa Kompanïya FK Astana het sportief wel redde, maar zich om financiële redenen na dat ene jaar terugtrok uit de Premjer-Liga en ophield te bestaan. Een jaar later zou de club overigens een doorstart maken. Na zeven jaar onafgebroken in de Premjer-Liga te hebben gespeeld degradeerde ook Bolat FK Temirtaw.

Clubs

Kaart

Eindstand 1998

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 1998

1 Reglementaire 3-0.

Topscorers 1998

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1998